O  B186 é o primeiro modelo da Benetton na temporada de  da Fórmula 1. Condutores: Teo Fabi e Gerhard Berger.

Resultados 
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)

Carros de Fórmula 1 da Benetton